„Никълбек“ () е рок група от Ванкувър, Британска Колумбия, Канада, създадена в Хана, Алберта от Чад Крюгер, Майк Крюгер, Райън Пийк и Брандън Крюгер.

Въпреки че основателите на групата произхождат от малко градче Хана на изток от Калгари, те са се установили във Ванкувър. Името на групата идва от канадските дребни монети, наричани nickel (5 цента), каквито Майк често трябвало да връща като ресто на предишната си работа в кафене на Starbucks.

Nickelback се нарежда на 11-о място за най-продавана музика на 2000 година. Също се класира като втория най-продаван чуждестранен музикален продукт в САЩ след Бийтълс през 2000 г.

Групата е подписала договор с Universal Music Canada за Канада и с Republic Records за останалата част от света.

История 
Хит сингълът How You Remind Me от третия им албум Silver Side Up достига едновременно първо място в канадските класации и в Билборд, като така стават втората канадска група, постигнала такъв успех (първата е The Guess Who с American Woman). Така от 2001 г. Nickelback са продали 15 милиона албума в САЩ и 2 милиона в Канада. Общо продажбите им в света са около 25 милиона.

Един от последните си големи успехи Nickelback постига с видеоклипа на Rockstar, който е заснет с участието на много известни личности: Нели Фуртадо, Пол Тътъл-старши, Пол Тътъл-младши, Били Гибънс, Уейн Грецки и Кид Рок. Тяхната песен Burn in to the ground е началната песен в шоуто на WWE-RAW – Първична сила от 2010 до 2013.

Дискография

Албуми 
{| class="wikitable"
|-
|Дата на пускане
|Заглавие
|Лейбъл
|Позиции в класациите
|Продажби в САЩ
|-
|февруари 1996
|Hesher
|самиздат
|не влиза в класациите
|не влиза в класациите
|-
|1 май 1996
|Curb
|самиздат (оригинално издание, 1996)Roadrunner Records (преиздание, 2002)
|182 (САЩ)185 (Англия)
|RIAA 1 път златен
|-
|4 януари 1999
|The State
|самиздат (оригинално издание, 1998)EMI Canada (преиздание, 1999)Roadrunner Records (преиздание, 2002)
|130 (САЩ)128 (Англия)
|RIAA 2 пъти платинен
|-
|11 септември 2001
|Silver Side Up
|Roadrunner Records
|2 (САЩ)1 (Канада)1 (Англия)
|RIAA 23 пъти платинен
|-
|23 септември 2003
|The Long Road
|Roadrunner Records
|6 (САЩ)1 (Канада)5 (Англия)
|RIAA 13 пъти платинен и 2 пъти златен
|-
|4 октомври 2005
|All The Right Reasons
|Roadrunner Records
|1 (САЩ)1 (Канада)2 (Англия)
|RIAA 25 пъти платинен и 5 пъти златен
|-
|18 ноември 2008
|Dark Horse
|Roadrunner Records
|2 (САЩ)1 (Канада)4 (Англия)
|RIAA 15 пъти платинен и 1 път златен
|-
|21 ноември 2011
|Here And Now
|Roadrunner Records
|2 (САЩ)1 (Канада)10 (Англия)
|RIAA 5 пъти платинен и 4 пъти златен
|-
|17 ноември 2014
|No Fixed Address
|Republic Records
|— (САЩ)— (Канада)12 (Англия)
|
|-
|16 юни 2017
|Feed the Machine
|BMG Rights Management.
|
|
|-
|18 ноември 2022
|Get Rollin'''
|
|
|
|}

 Компилации 
 11 юни 2002: Three-Sided Coin 29 октомври 2002: Live At Home 23 септември 2003: The Videos 4 октомври 2005: Photo Album 23 ноември 2007: The Ultimate Video Collection 1 декември 2008: Live At Sturgis 2006 4 ноември 2013: The Best Of Nickelback Volume 1''

Сингли

Музикални видеоклипове

Външни препратки 
 Официален сайт
 Никълбек в Facebook
 Никълбек в Myspace
 Никълбек в Twitter
 Никълбек в Youtube
 Официален сайт на Roadrunner Records 
 Nickelback свирят на AOL Sessions 

 
Основани в Канада през 1995 година